I comuni del Visayas Orientale sono 143; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Biliran

Provincia di Eastern Samar

Provincia di Leyte

Provincia di Northern Samar

Provincia di Samar

Provincia di Southern Leyte

Collegamenti esterni

Visayas Orientale